Guaínos puede referirse a:

Lugares

En España 
 Guaínos Alto, localidad del municipio de Adra, en la provincia de Almería.
 Guaínos Bajo, localidad del municipio de Adra, en la provincia de Almería.